Weapons of Mass Destruction, een Engelse term voor massavernietigingswapens
 WMD Drinkwater, de waterleidingmaatschappij voor de Nederlandse provincie Drenthe